Эль-Гордо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Занимает площадь 78,72 км². Население — 373 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Касереса